Shaq, bijnaam van Shaquille O'Neal (1972), een Amerikaans basketballer
 Shaq (rapper), artiestennaam van Shaquille Marcus, een Surinaams rapper
Shaq (film), ook wel Shukk (2013), een Pakistaans mysterieuze dramafilm van regisseur Yasir Nawaz